|-
| 137201 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137202 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137203 - || 1999 LX || 7 iunie 1999 ||  || 
|-
| 137204 - ||  || 5 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137205 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137206 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137207 - ||  || 14 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137208 - ||  || 20 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137209 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137210 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137211 - ||  || 13 iulie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 137212 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137213 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137214 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137215 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137216 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137217 Racah ||  || 8 iulie 1999 ||  || 
|-
| 137218 - ||  || 21 iulie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137219 - ||  || 8 august 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137220 - ||  || 12 august 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137221 - || 1999 RX || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137222 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137223 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137224 - ||  || 7 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137225 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137226 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137227 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137228 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137229 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137230 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137231 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137232 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137233 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137234 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137235 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137236 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137237 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137238 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137239 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137240 - ||  || 7 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137241 - ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 137242 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137243 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137244 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137245 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137246 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137247 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137248 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137249 - ||  || 13 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137250 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137251 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137252 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137253 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137254 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137255 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137256 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137257 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137258 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137259 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137260 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137261 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137262 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137263 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137264 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137265 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137266 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137267 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137268 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137269 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137270 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137271 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137272 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137273 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137274 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137275 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137276 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137277 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137278 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137279 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137280 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137281 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137282 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137283 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137284 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137285 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137286 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137287 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137288 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137289 - ||  || 15 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137290 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137291 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137292 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137293 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137294 - ||  || 7 septembrie 1999 ||  || , , 
|-
| 137295 ||  || 8 septembrie 1999 || Mauna Kea || C. A. Trujillo, , 
|-
| 137296 - ||  || 6 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137297 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137298 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137299 - ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137300 - ||  || 8 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-